Taşpınar kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Angolémi (ort), Eparchía Lefkosías,

Turkiet 

 Taşpınar (subdistriktshuvudort i Turkiet), Aksaray, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar